Maubec puede referirse a:

 Maubec, comuna de Isère (Francia).
 Maubec, comuna de Tarn y Garona (Francia).
 Maubec, comuna de Vaucluse (Francia).